Název Dolenci má více sídel:
 Dolenci (Šalovci) – sídlo v občině Šalovci, Slovinsko
 Dolenci (Vrbovsko) – sídlo ve městě Vrbovsko, Chorvatsko

Externí odkazy